Senát může znamenat:

 senát – zákonodárný sbor
 Senát Parlamentu České republiky
 Senát Národního shromáždění ČSR
 Senát Spojených států amerických
 Senát Polska
 Senát Rumunska
 Římský senát – až do vzniku principátu bez zákonodárné moci
 Prozatímní Senát
 akademický senát
 soudní senát

Externí odkazy